Сидоровская:
 Сидоровская — деревня в Липовском сельском поселении Вельского района Архангельской области
 Сидоровская — деревня в Пуйском сельском поселении Вельского района Архангельской области
 Сидоровская — деревня в Ильинском сельском поселении Вилегодского района Архангельской области
 Сидоровская — деревня в Осиновском сельском поселении Виноградовского района Архангельской области
 Сидоровская — деревня в Павловском сельском поселении Каргопольского района Архангельской области
 Сидоровская — деревня в Белослудском сельском поселении Красноборского района Архангельской области
 Сидоровская — деревня в Богородском сельском поселении Усть-Кубинского района Вологодской области
 Сидоровская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Ильинское сельское поселение.
 Сидоровская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Разинское сельское поселение.
 Сидоровская — деревня в Шатурском районе Московской области.

См. также 
 Рудня-Сидоровская